Os "Dez Mandamentos do Hutu" () ou "Dez Mandamentos dos Bahutu" foi um documento publicado na edição de dezembro de 1990 do Kangura, um jornal anti-Tutsi da ideologia Poder Hutu em quiniaruanda, de Quigali, Ruanda. O doumento é frequentemente citado como um excelente exemplo de propaganda anti-Tutsi promovida por genocidas em Ruanda após a invasão de 1990 pela Frente Patriótica de Ruanda e antes do genocídio de 1994 em Ruanda. O editor-chefe do Kangura, Hassan Ngeze, foi condenado por genocídio e crimes contra a humanidade em 2003 pelo Tribunal Criminal Internacional para Ruanda e foi condenado a 35 anos de prisão. Hoje em dia a ideologia do poder Hutu é quase inexistente, existindo apenas em pequenos grupos de milicias espalhados pela Republica Democratica do Congo, Burundi e outros países vizinhos, grupos de exemplo são  Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda

Texto 
Os Dez Mandamentos do Hutu

1 - Todo hutu deve saber que uma mulher tutsi, seja ela quem for, trabalha pelos interesses de seu grupo étnico tutsi. Como resultado, devemos considerar um traidor qualquer Hutu que;

 se case com uma mulher tutsi
 emprega uma mulher tutsi como concubina
 emprega uma mulher tutsi como secretária ou a protege.

 2 - Todo Hutu deve saber que nossas filhas Hutu são mais adequadas e conscienciosas em seu papel de mulher, esposa e mãe de família. Não são lindas, boas secretárias e mais honestas?

3 - Mulheres hutu, sejam vigilantes e tentem trazer seus maridos, irmãos e filhos de volta à razão.

4 - Todo hutu deve saber que todo tutsi é desonesto nos negócios. Seu único objetivo é a supremacia de seu grupo étnico. Como resultado, qualquer Hutu que fizer o seguinte é um traidor:

 faz parceria com a Tutsi em negócios
 investe seu dinheiro ou o dinheiro do governo em uma empresa tutsi
 empresta ou pede dinheiro emprestado a um tutsi
 concede favores aos tutsis nos negócios (obtenção de licenças de importação, empréstimos bancários, canteiros de obras, mercados públicos, etc. )

 5 - Todas as posições estratégicas, políticas, administrativas, econômicas, militares e de segurança devem ser confiadas apenas aos hutus.

6 - O setor de educação (alunos, alunos, professores) deve ser majoritariamente hutu.

7 - As Forças Armadas de Ruanda devem ser exclusivamente hutus. A experiência da guerra de outubro de 1990 nos ensinou uma lição. Nenhum militar se casará com um tutsi.

8 - Os hutus deveriam parar de ter misericórdia dos tutsis.

9 - Os Hutu, onde quer que estejam, devem ter unidade e solidariedade e se preocupar com o destino de seus irmãos Hutu.

 Os Hutu dentro e fora de Ruanda devem constantemente procurar amigos e aliados para a causa Hutu, começando por seus irmãos Hutu.
 Eles devem combater constantemente a propaganda tutsi.
 Os hutus devem ser firmes e vigilantes contra seu inimigo tutsi comum.

 10 A Revolução Social de 1959, o Referendo de 1961 e a Ideologia Hutu devem ser ensinadas a todos os Hutus em todos os níveis. Todo hutu deve espalhar essa ideologia amplamente. Qualquer Hutu que persiga seu irmão Hutu por ter lido, espalhado e ensinado essa ideologia é um traidor.

Ver também 
 Terror Vermelho (Etiópia)
 Dez Princípios para o Estabelecimento de um Sistema Ideológico Monolítico (Coreia do Norte)

Genocídio em Ruanda
Propaganda